IMT steht für:

 IMT (Unternehmen), niederländischer Hersteller von Signalisierungseinrichtungen
 Institut Mines-Télécom, französische Ingenieurschule in Paris
 International Military Tribunal, siehe Internationaler Militärgerichtshof
 International Mobile Telecommunications, Anforderungsliste aus ITU-Empfehlungen im Mobilfunkbereich, siehe IMT-2000
 Internationale Marxistische Tendenz, trotzkistische Vereinigung
 Zentrum für Informations- und Medientechnologien der Universität Paderborn, siehe Universität Paderborn #Zentrum für Informations- und Medientechnologien

Abkürzung